November (tj. listopad v některých jazycích) může být též:

 November (hudební skupina) – švédská rocková kapela
 písmeno N v hláskovací abecedě NATO
 třída November – označení NATO pro třídu ponorek Projekt 627 sovětského námořnictva

 podobné výrazy
 November 2nd – česká kapela
 Novembre – italská metalová kapela
 Movember – každoroční osvětová akce